Huta Podgórna peut désigner en Pologne :

 Huta Podgórna, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Huta Podgórna, village de la voïvodie de Mazovie